We, the People sont les premiers mots du préambule de la Constitution des États-Unis d'Amérique (We, the People of the United States, en français, Nous, Peuple des États-Unis).
We, the People est une pièce d'Elmer Rice créée à Broadway en 1933.
  était un système de pétitions, entre 2011 et 2021, obligeant l'administration américaine à donner une réponse à celles ayant obtenu plus d'un certain nombre de signatures.
We the People est une série télévisée animée par .
We the People est un album d' .
We the People est un album de .
We the People est un album de Guitar Shorty.
 We the People est une marque de BMX freestyle d'une entreprise allemande du même nom.
We the People est une chanson du groupe Mudvayne.
  est un groupe de garage rock.
We the People est une chanson de Fats Waller
We the People est une chanson de A Tribe Called Quest